Фофанов — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Феофан, означающего по-гречески «явлённый богами».

Известные носители:

 Фофанов, Алексей Иванович (1915—1981) — Герой Советского Союза.
 Фофанов, Андрей Герасимович (?—?) — капитан 1 ранга, служил у Ф. Ф. Ушакова.
 Фофанов, Аникита Фёдорович (ум. 1619) — российский типограф.
 
 
 
 Фофанов, Тимофей Александрович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 23 декабря 1878.

 Фофанова, Кристина Сергеевна (род. 1998) — российская футболистка.
 Фофанова, Маргарита Васильевна (1883—1976) — российская революционерка.

См. также 
 Фофанофф, Сергей (род. 1968) — бразильский конник.
 Фофаново
 Фофановы — древний тверской дворянский род.

Примечания